Horváth Ágnes
 Horváth Ágnes (1949) műfordító, főiskolai docens
 Horváth Ágnes (1973) orvos, politikus, miniszter
 Horváth Ágnes (1985) építész, belsőépítész, grafikai tervező
 Horváth Ágnes (?) a Vili, a veréb egyik rajzolója

hasonló nevűek
 Hollerné Horváth Ágnes (1955) agrármérnök
 Komjáthi Tamásné Horváth Ágnes (1958) szövő, népi iparművész